Paraschiv ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Paraschiv (* 1978), rumänischer Fußballspieler
 Mariana Paraschiv (* 1962), rumänische Schwimmerin
 Mircea Paraschiv (* 1953), rumänischer Rugbyspieler und -trainer
 Sorin Paraschiv (* 1981), rumänischer Fußballspieler
 Vasile Paraschiv (1928–2011), rumänischer Dissident